Por paginação pode estar à procura de:
 Diagramação - componente do Design Editorial, que consiste na distribuição dos elementos gráficos no espaço de uma página impressa;
 Memória paginada de memória - processo de virtualização da memória física de um computador.

Desambiguação